2 miejscowości w Polsce: 
 Wolęcin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Kikół 
 Wolęcin – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Radłów